Kirksville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Kirksville (Illinois)
 Kirksville (Indiana)
 Kirksville (Kentucky)
 Kirksville (Missouri)

Siehe auch:
 Kirkville